SkyWorld () — это четвёртый альбом группы Two Steps from Hell, выпущенный в октябре 2012 года. Альбом состоит из 22 треков, написанных в соавторстве Томасом Бергерсеном и Ником Финиксом. Все композиции, кроме «Dark Ages» и «Freedom Fighters», являются полностью новыми оригинальными треками. Обложка разработана художником Стивеном Гилмором, футуристический город нарисован Сергеем Воронцовым. Запись была сделана «Capellen Orchestra» и дирижёром Петром Пололаником.

19 ноября 2012 года альбом стал доступен через сервис ExtremeMusic.

SkyWorld является вторым альбомом, где присутствуют композиции на английском языке: «Titan Dream», «The End is the Beginning» (совм. с Ником Финиксом), и «Back to the Earth» (совм. с Ником Финиксом).

Список композиций

Состав исполнителей 
Из буклета
 Бергерсен, Томас — композитор; продюсер; скрипка в «Winterspell» и «Blackheart»; гитара в «Dark Ages»; вокал в «Sun & Moon» и «Blizzard»
  — композитор; продюсер; вокал в «Titan Dream», «The End Is the Beginning» и «Back to the Earth»
  — оркестр; хор
  — дирижёр

Дополнительные музыканты
 C.C. Уайт — вокал в «Titan Dream»
 Айя Пёрд — вокал в «Titan Dream», «Our Last Hope» и «Ocean Kingdom»
 Мерете Сольтведт — вокал в «All the King’s Horses», «For the Win» и «Breathe»
 Карина Истре — вокал в «Sun & Moon»
 Молли Конол — вокал в «Blizzard»
  — виолончель в «Titan Dream», «The End Is the Beginning», «Big Sky» и «Back to the Earth»
 Шейн Гибсон — гитара в «The End Is the Beginning» и «Juggernaut»
 Джеймс Рикабо — гитара в «Big Sky»
 Тал Бергман — ударные в «The End Is the Beginning», «Juggernaut» и «Our Last Hope»
 Крис Блет — духовые в «Realm of Power», «Big Sky» и «Back to the Earth»

Чарты

Недельные чарты

Использование в СМИ 
Музыка «Two Steps from Hell» имеет лицензию для нескольких трейлеров.
 «All is Hell that Ends Well» и «Titan Dream» использовались в некоторых рекламных роликах телеканала «History Channel».
 «Blackheart» использовался в рекламе «PlayStation 4».

Примечания 

Альбомы 2012 года